The Sapphires steht für:

 The Sapphires (Band), US-amerikanische Popgruppe
 The Sapphires (Film), australische Filmkomödie von Wayne Blair aus dem Jahr 2012